Села:
 Карбівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Карбівка — Кіровоградська область, Добровеличківський район